François Lacombe (né le  à Lachine au Québec au Canada) est un joueur professionnel québécois de hockey sur glace.

Biographie

Joueur 

Il joue plusieurs saisons dans les deux principales ligues professionnelles de l'époque en Amérique du Nord, soit la Ligue nationale de hockey et l'Association mondiale de hockey. La plus grande partie fut jouée dans la seconde.

Entraineur 
Il entraîne en 1990-1991 une équipe de la LHJMQ, le Titan de Laval, en remplaçant l'entraîneur à mi-saison.

Statistiques

Joueur 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1967-1968|| Canadiens Juniors de Montréal ||AHO || 51|| 1|| 10|| 11|| 59|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1968-1969|| Seals d'Oakland || LNH || 72|| 2|| 16|| 18|| 50|| 3|| 1|| 0|| 1 ||0
|-
|1969-1970|| Reds de Providence || LAH || 70|| 9|| 16|| 25|| 64|| -|| -|| -|| - ||-
|-
|1969-1970|| Seals d'Oakland || LNH || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| - ||-
|-
|1970-1971|| Sabres de Buffalo|| LNH || 1|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| - ||-
|-
|1970-1971|| Golden Eagles de Salt Lake|| WHL || 70|| 11|| 39|| 50|| 89|| -|| -|| -|| - ||-
|-
|1971-1972|| Swords de Cincinnati|| LAH || 35|| 4|| 10|| 14|| 26|| 10|| 1|| 6|| 7 ||20
|-
|rowspan=2|1971-1972|| Wings de Fort Worth|| LCH || 19|| 3|| 5|| 8|| 26|| -|| -|| -|| - ||-
|-
| Golden Eagles de Salt Lake|| WHL || 11|| 2|| 3|| 5|| 22|| -|| -|| -|| - ||-
|-
|1972-1973|| Nordiques de Québec|| AMH || 62|| 10|| 18|| 28|| 123|| -|| -|| -|| - ||-
|-
|1973-1974|| Nordiques de Québec || AMH || 71|| 9|| 26|| 35|| 41|| -|| -|| -|| - ||-
|-
|1974-1975|| Nordiques de Québec || AMH || 55|| 7|| 17|| 24|| 54|| 15|| 0|| 2|| 2 ||14
|-
|1974-1975|| Nordiques du Maine || NAHL || 4|| 0|| 3|| 3|| 12|| -|| -|| -|| - ||-
|-
|1975-1976|| Cowboys de Calgary || AMH || 71|| 3|| 28|| 31|| 62|| 8|| 0|| 0|| 0 ||2
|-
|1976-1977|| Nordiques de Québec || AMH || 81|| 5|| 22|| 27|| 86|| 17|| 4|| 3|| 7 ||16
|-
|1977-1978|| Nordiques de Québec || AMH || 22|| 1|| 7|| 8|| 12|| 10|| 1|| 4|| 5 ||2
|-
|1978-1979|| Nordiques de Québec || AMH || 78|| 3|| 21|| 24|| 44|| 4|| 0|| 1|| 1 ||7
|-
|1979-1980|| Nordiques de Québec || LNH || 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| - ||-
|-
|1979-1980|| Firebirds de Syracuse || LAH || 50|| 3|| 26|| 29|| 34|| 1|| 0|| 0|| 0 ||0

Entraîneur 

|1990-1991 || Titan de Laval || LHJMQ || 27 || 13 || 13 || 1 ||

Références 

Naissance en février 1948
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Entraîneur québécois de hockey sur glace
Joueur des Seals d'Oakland
Joueur des Reds de Providence
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Golden Eagles de Salt Lake (WHL)
Joueur des Swords de Cincinnati
Joueur des Wings de Fort Worth
Joueur des Nordiques de Québec
Joueur des Nordiques du Maine
Joueur des Cowboys de Calgary
Joueur des Firebirds de Syracuse
Défenseur de hockey sur glace